Roon steht für:

 Roon (Schiff, 1914), deutscher Fischdampfer
 SMS Roon, deutscher Panzerkreuzer

Roon ist der Familienname folgender Personen:
 Ada van Roon (1882–1953), deutsche Theaterschauspielerin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Albrecht von Roon (1803–1879), preußischer General und Minister
 Ger van Roon (1933–2014), niederländischer Historiker
 Marc van Roon (* 1967), niederländischer Jazzmusiker
 Marten de Roon (* 1991), niederländischer Fußballspieler
 Waldemar von Roon (1837–1919), preußischer Generalleutnant und Politiker, MdR

Siehe auch:
 Rhoon
 Rohn
 Ron